Кардашов — русская фамилия.

Известные носители 
 Кардашов, Василий Алексеевич (1913—1953) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кардашов, Давид Алексеевич (1903—1988) — советский учёный, специалист в области создания полимерных клеев.
 Кардашов, Лев Алексеевич (1905—1964) — советский скульптор, монументалист, график.
 Кардашов, Николай Николаевич (в дореволюционной орфографии Кардашев, 1873—1920) — русский революционер-большевик, советский государственный деятель.

См. также 
 Кардашев
 Кардашовка
 Карташов